Almoral ist der Name von:
 Almoral Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Iowa
 Almoral (Iowa), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Iowa